Lassahn ist der Name folgender Orte:
 Lassahn, Ortsteil von Zarrentin am Schaalsee, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Lassahn ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Lassahn (* 1951), deutscher Schriftsteller
 Martin Lassahn (* 1961), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Rudolf Lassahn (* 1928), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Lassan, Ort im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern